Влади́мир Я́ковлевич Це́слер () (род. , Слуцк, БССР, СССР) — советский и белорусский художник, дизайнер. Живёт и работает в Минске.

Направления его работ: плакат, живопись, графика, скульптура, объект, художественные акции, промышленный дизайн, оформление книг, реклама и др.

Владимир Цеслер в детстве занимался в Слуцкой изостудии Городского дома пионеров и школьников у преподавателя Владимира Садина (1924—2010 гг.).

Биография 
Владимир Цеслер окончил в 1980 году отделение дизайна БГТХИ — Белорусского государственного театрально-художественного института в Минске (теперь Белорусская государственная академия искусств).

С 1978 года работал совместно с Сергеем Войченко. Международную известность тандем приобрёл прежде всего в области плаката (более 30 наград международных конкурсов и биеннале). Широкую известность получил «Проект века. 12 из ХХ» Цеслера и Войченко, в котором двенадцать самых значимых художников XX века были представлены в виде яиц. Проект экспонировался в ГМИИ им. Пушкина в Москве (1999—2000), в Музее Людвига при Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге (2000), на Венецианской биеннале (2005).

С 2010 года активно участвует в разработке российско-белорусского проекта городского автомобиля — Ё-мобиль.

Во время протестов 2020 года в Белоруссии стал членом Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса., но из Белоруссии уехал.

Участие в творческих союзах 
 Белорусский союз дизайнеров (до 2019 года)
 Белорусский союз художников

Основные работы 
 Плакаты
«86 — международный год мира», «Мой родны кут», «Маркс—87», «Беларусь — край фольклора», «Афганистан», «Чиз», «Запрещенный плод», «Сделано в новой России», «Башмачок (Весна)», «Косточка», «Военный оркестр», «Дерево» и др.
 Живописные композиции
«Рыба», «Черепаха», «Носорог», "Каравелла «Санта-Мария», «Чингисхан», «Китайский квартал», «Девушка с гепардом», «Улитка» и др.
 Памятник
«Муму» в городе Амстердаме (в соавторстве с Н. Байрачным)
 Художественное оформление
 серия книг «Итоги века»
 антология сольных альбомов Андрея Макаревича «Избранное»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Цеслера и Войченко
 Случчанин, который висит в Лувре. Самый известный белорус после Александра Лукашенко.
 Алфавит Владимира Цеслера

Художники Белоруссии
Художники СССР
Выпускники Белорусской академии искусств
Художники XX века
Художники XXI века
Современные художники Белоруссии